Paddock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Paddock Township (Minnesota)
 Paddock Township (Gage County, Nebraska)
 Paddock Township (Holt County, Nebraska)